Constantine Phipps kan syfta på:

* Constantine Phipps (lordkansler av Irland) (1656–1723)
 Constantine Phipps, 1:e baron Mulgrave (1722–1775)
 Constantine Phipps, 2:e baron Mulgrave (1744–1792)
 Constantine Phipps, 1:e markis av Normanby (1797–1863)
 Constantine Phipps, 3:e markis av Normanby (1846–1932)
 Constantine Phipps, 5:e markis av Normanby (född 1954)
 Sir Constantine Phipps (diplomat) (1840–1911)